Сибирский пситтакоза́вр () — вид динозавров из семейства пситтакозаврид, обитавших на территории современной Кемеровской области во времена мелового периода ( назад). Голотип PM TGU 16/4-20 обнаружен в илекской свите, в местности Шестаково 3 близ деревни Шестаково.

Описание 
Psittacosaurus sibiricus — один из крупнейших известных видов рода пситтакозавров. Череп типового образца имеет длину 20,7 см, а бедро — 22,3 см. Предположительно, представители вида весили до 29,1 кг. Длина тела доходила до 170—185 см.

Череп сибирского пситтакозавра имеет множество отличительных особенностей. Вокруг глаз имеется множество крупных костных «рогов». Подобные рожки, обнаруженные на заглазничной кости P. sinensis, не так выражены, но могут быть гомологичными. На скуловой кости имеются чрезвычайно длинные выросты, заметные и у Psittacosaurus sinensis. На нижней челюсти имеется гребень, похожий на гребни P. mongoliensis, P. meileyingensis и «P. sattayaraki». Вырост на затылке достигает длины 15—18 % от общей длины черепа — больше, чем у остальных видов. Всего отмечено около 32 анатомических признаков, характерных для P. sibiricus, шесть из которых уникальны у данного вида. Большинство из них — детали черепа; одна специфическая особенность — 23 позвонка между черепом и тазом (9 шейных и 14 спинных), тогда как у других видов известно по 21 или 22.

Филогения 
Строго консенсусная кладограмма согласно Averianov et. al., 2006:

В культуре 
С 5 декабря 2014 года изображение сибирского пситтакозавра помещено на флаг и герб Чебулинского района Кемеровской области, где впервые были обнаружены ископаемые остатки данного вида.

Примечания 

Цератопсы
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии из меловых отложений России
Фоссилии, описанные в 2000 году